Agre Pamppers – drugie demo fińskiego zespołu power metalowego Sonata Arctica. Zostało ono wydane kiedy jeszcze grupa nazywała się Tricky Beans. Utwór Shy pojawił się później na EP Successor, a piosenka Addict w nowej wersji na albumie Silence pod tytułem Sing In Silence.

Spis utworów 
 "I'm Haunted" – 2:57
 "Addict" – 3:21
 "Shy" – 3:03
 "Apartment 54" – 2:29

Twórcy 
 Tony Kakko – śpiew i instrumenty klawiszowe
 Jani Liimatainen – gitara
 Marko Paasikoski – gitara
 Pentti Peura – gitara basowa
 Tommy Portimo – instrumenty perkusyjne

Dema Sonaty Arctiki
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 1996

en:Agre Pamppers